Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 2019 des Damentennis. Insgesamt nahmen 128 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 20. bis 23. August 2019 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2 

2019
Dameneinzel (Qualifikation)